La Comunidad Valenciana (España) cuenta con tres aeropuertos, el del Alicante, el de Valencia y el de Castellón de la Plana.

Tráfico aéreo en la Comunidad Valenciana

Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández 

El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández está situado en la localidad del Altet, en el término municipal de Elche. Se accede a él a través de la N-338 bien desde la A-7 o desde la N-332. Está a 9 km del centro de Alicante y a 10 km de Elche. La historia del aeropuerto se remonta a 1967, la actual terminal data de 2011.

Es el cuarto aeropuerto peninsular tras Madrid-Barajas, Barcelona y Málaga-Costa del Sol y el quinto a nivel nacional. Además, es el principal aeropuerto de la Comunidad Valenciana. Destaca por sus altos crecimientos de tráfico en los últimos años, debido sobre todo a la demanda de viajes turísticos y de segunda residencia en la Costa Blanca, sobre todo por parte del mercado británico. La mayor parte del tráfico es regular, de bajo coste e internacional, aunque también tiene un importante tráfico chárter. El tipo de avión predominante es el Airbus 320 y el Boeing 757.

Es considerado también como el aeropuerto principal de la Región de Murcia y su área de influencia abarca toda la Comunidad Valenciana, Albacete y el Levante almeriense.

Las principales compañías por número de pasajeros transportados son Easyjet, Ryanair, Iberia y Thomsonfly. Las principales rutas son las que lo conectan con Londres, ciudad con la que tiene unas 15 conexiones diarias, Madrid y Mánchester. En general, ofrece conexiones con la mayoría de principales ciudades y capitales españolas y europeas. También tiene un destacable tráfico regular con Argelia y chárter con Moscú.

Instalaciones 

 1 pista de 3.000 metros
 27 posiciones de estacionamiento para aeronaves.
 1 terminal de pasajeros
 42 mostradores de facturación más uno para equipajes especiales
 13 puertas de embarque, 5 con pasarela
 zona comercial
 sala VIP
 9 cintas en hipódromo para recogida de equipajes
 SATE (Sistema automatizado de transporte de equipajes).

NAT 

El crecimiento del tráfico aéreo ha provocado la saturación de la actual terminal, que tiene como límite 18 operaciones por hora.
Este hecho, junto a las buenas expectativas de crecimiento son la causa de la construcción de una nueva área terminal (NAT), y de la concesión de una tercera licencia para operadores de Handling.

La nueva área terminal se encuentra en obras y se prevé terminar en 2009. Esta nueva terminal de 325.000 m² duplicará el aparcamiento, ofrecerá más espacio en plataforma, permitirá que el aeropuerto disponga de 40 puertas de embarque (19 con pasarela), 114 mostradores de facturación y 73 posiciones subterráneas de aparcamiento para autobuses.

Evolución del tráfico de pasajeros

Códigos internacionales 

 Código IATA: ALC
 Código OACI: LEAL

Aeropuerto de Valencia 

El aeropuerto de Valencia está situado en las afueras de Valencia, junto a la localidad de Manises entre los términos munipales de Manises y Cuart de Poblet. Dista 8 km del centro de Valencia. Se accede a él a través de la A-3. La historia del aeropuerto se remonta hasta 1927 y la actual terminal está operativa desde 1983.

Es el quinto aeropuerto peninsular y el noveno a nivel nacional, además es el segundo aeropuerto de la Comunidad Valenciana, tras el Aeropuerto de Alicante-Elche. Históricamente se ha caracterizado por tener un tráfico regional y nacional basado en los viajes de negocios propios de una gran ciudad. La proliferación de compañías de bajo coste ha provocado un gran aumento de los viajes turísticos desde Europa. Actualmente el tráfico es principalmente regular ya sea nacional o internacional. Predominan los aviones CRJ-200 (Air Nostrum) y los Airbus 320.

Su ámbito influencia es el de toda la Comunidad Valenciana, Albacete y Teruel.

Las principales compañías que operan en Valencia son Air Nostrum, Iberia, Vueling, Ryanair e Easyjet. Las principales rutas son las que conectan el aeropuerto con Madrid, Londres y Palma de Mallorca. Está conectado con las principales ciudades y capitales nacionales y europeas. Del tráfico no europeo destacan sus conexiones con Marruecos.

Instalaciones 

 1 pista de 3.000 metros
 Plataforma de estacionamiento de aeronaves
 1 terminal de pasajeros
 52 mostradores de facturación
 16 puertas de embarque, 4 con pasarela
 Zona comercial
 Sala VIP
 6 cintas en hipódromo para la recogida de equipajes

Nueva terminal regional 

Debido al auge de las compañías de bajo coste, el aeropuerto está sufriendo un crecimiento espectacular desde 2002. Esto junto a la Copa del América de 2007 que se celebró en Valencia han hecho que se necesite una ampliación.
Las obras están en marcha desde 2005 y consisten en la ampliación del aparcamiento, la plataforma de estacionamiento para aeronaves y la construcción de una terminal para vuelos regionales anexa al actual edificio terminal. Con esta actuación se prevé aumentar sobre todo el número de puertas de embarque para dar salida al creciente aumento en el número de operaciones.

Con está ampliación de 11.000 m², el aeropuerto contará con 16 nuevos mostradores de facturación, 10 puertas de embarque más, todas de contacto para aviones regionales, 9 nuevas posiciones de estacionamiento en plataforma, 5 para aviones regionales y 4 para aviones más grandes.

Evolución del tráfico de pasajeros

Códigos internacionales 

 Código IATA: VLC
 Código OACI: LEVC

Aeropuerto de Castellón 

El Aeropuerto de Castellón es fruto de la iniciativa privada. Pretende atender la creciente demanda turística de la Costa Azahar y vertebrar la zona norte de la Comunidad Valenciana carente de infraestructuras aeroportuarias.

Se prevé que pueda atender a unos dos millones de pasajeros, principalmente de compañías de bajo coste y vuelos regionales. De hecho Air Nostrum, compañía valenciana de vuelos regionales y presidida por un castellonense ya ha manifestado su intención de instalarse en las futuras instalaciones aeroportuarias.

Códigos internacionales 

 Código IATA: CDT
 Código OACI: LECH

Aeródromo de Castellón 
Aeródromo situado junto al Grao de Castellón, perteneciente al Ayuntamiento de Castellón y sede del Aeroclub de Castellón.

Aeródromo de Muchamiel 
El Aeródromo de Muchamiel es un aeródromo privado español de la provincia de Alicante, ubicado en el municipio de Muchamiel, a tan solo 10 km al norte de la ciudad de Alicante, en pleno centro de la Costa Blanca. Sede el Aeroclub de Alicante.

Enlaces de interés 

 Aeropuerto de Alicante-Elche
 Aeropuerto de Valencia
 Transportes en España

Enlaces externos 

 Página Web oficial del aeropuerto de Alicante
 Información sobre el aeropuerto de Alicante Elche. Aerolíneas, transportes, aparcamientos de la zona, ofertas de aerolíneas, noticias
 Información sobre el aeropuerto de Valencia Manises: Noticias, transportes, aerolíneas y sus ofertas, tarifas del aparcamiento, mapas y servicios del aeropuerto
 Aeropuerto de Alicante en Google Maps
 Página Web oficial del aeropuerto de Valencia

 
Página Web oficial del Aeropuerto de Castellón